Grupp E i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2012 är en kvalificeringsgrupp till Europamästerskapet i fotboll 2012.

I gruppen spelade Finland, Nederländerna, Moldavien, San Marino, Sverige och Ungern. Gruppvinnaren Nederländerna gick tillsammans med Sverige som blev den bästa grupptvåan direkt till EM-slutspelet.

Tabell

Resultat

Externa länkar 
 EM-kvalgrupp E på UEFA:s hemsida

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2012